Julius Friedländer kan syfta på bland andra:

* Julius Friedländer (1813–1884), tysk numismatiker
 Julius Friedländer (1820–1889), tysk förläggare
 Julius Friedländer (1827–1882), tysk bokhandlare och antikvarie
 Julius Friedländer (1834–1892), tysk bankir och politiker

Se även 

 Julius Friedlænder (1810–1861), dansk konstnär